Натуральне число 178
 178 рік до нашої ери
 178 рік нашої ери